Obhájkyní titulu byla Darja Gavrilovová, která prohrála ve druhém kole s Victorií Duvalovou.

Vítězkou se stala nenasazená Američanka Grace Minová, když ve finále přehrála první nasazenou Francouzku Caroline Garciaovou po setech 7–5, 7–6(7–3).

Nasazené hráčky 

  Caroline Garciaová (finále)
  Irina Chromačovová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová (semifinále)
  Eugénie Bouchardová (2. kolo)
  Darja Gavrilovová (2. kolo)
  Julia Putincevová (čtvrtfinále)
  Montserrat Gonzálezová (1. kolo)
  Natalija Kostićová (1. kolo)
  Indy de Vroomeová (1. kolo)
  Annika Becková (2. kolo)
  Victoria Bosiová (2. kolo)
  Madison Keysová (2. kolo)
  Anett Kontaveitová (2. kolo)
  Jessica Pegulaová (2. kolo, skreč)
  Jesika Malečková (1. kolo)
  Anna Schmiedlová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=180

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Garciaová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Victoria Duvalová
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Ashleigh Bartyová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Krista Hardebecková
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Julia Putincevová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=2
| RD1-seed6=Q
| RD1-team6= Nicole Gibbsová
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Ellen Allgurinová
| RD1-score7-1=61
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Grace Minová
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Garciaová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Ashleigh Bartyová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=Q
| RD2-team3= Nicole Gibbsová
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Grace Minová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Caroline Garciaová
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=63
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Grace Minová
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=77
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J Putinceva
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Marcela Zacarias
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Viktória Maľová
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Samantha Crawford
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Donna Vekić
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Christina Makarova
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Nao Hibino
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=65
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Victoria Bosio
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=77

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Jesika Malečková
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Taylor Townsend
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Anne-Liz Jeukeng
| RD1-score11-1=610
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

4. sekce

Externí odkazy 
 

US Open 2011
Juniorský tenis v roce 2011